Провалов — русская фамилия. Известные носители:

 Провалов, Геннадий Вадимович (род. 1938) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.

Примечания